Příjmení Major/Majorová nosí více významných osobností:

 István Major (* 1949) – maďarský atlet, skokan do výšky
 Jaroslav Major (1869–1936) – benediktin, malíř fresek
 John Major (1943) – anglický politik
 Milena Majorová (1922–2014) – česká spisovatelka a popularizátorka pravidel slušného chování
 Pavel Major (* 1943) – český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog
 Sándor Major (1965) – maďarský sportovec, zápasník
 Štefan Major (1887–1963) – slovenský politik maďarské národnosti

Externí odkazy